La Goleta uede referirse a:

 La Goleta, el puerto de la ciudad de Túnez.
 La Goleta, un barrio de la ciudad de Málaga, España.
 La Goleta, playa de Corralejo, Fuerteventura, España.
 La Goleta, un programa de Televisión Española.
 La Goleta Virginia, un libro del escritor chileno Luis Alberto Tamayo.